Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 713 dans le monde.

 RS-713 au Brésil
 Route européenne 713 en France 
 Route nationale 713 en France